Rummelsburg ist der Name folgender Orte:

 Rummelsburg i. Pom., Stadt in der Woiwodschaft Pommern in Polen; siehe: Miastko
 Rummelsburg, Ortsteil im Bezirk Lichtenberg von Berlin; siehe: Berlin-Rummelsburg